Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social, departament ministerial del govern d'Espanya
 Ministeri de Treball, Protecció Social i Benestar de Grècia, departament del govern de Grècia